Sidenhuset kan avse:

Sidenhuset, Stockholm
Sidenhuset, Söderhamn